Сарыш (Сыйрыш) — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
Сарыш - название рода в составе башкир.